Gmina Ostrówek bezeichnet Landgemeinden in Polen:
 Gmina Ostrówek (Powiat Lubartowski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Lublin
 Gmina Ostrówek (Powiat Wieluński), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Ostrówek (Powiat Wieluński)